A Rádio Guarany AM é uma emissora de rádio AM, encontra-se situada na cidade de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, na frequência de 1300 kHz, concessionada em São Lourenço da Mata. Dispõe de uma programação variada com música, futebol e debate, incluindo o programa evangélico Ide Anunciar, com o radialista Paulo Fidélis, o mais antigo do segmento em Pernambuco. Também compõe sua programação o Programa Salve Maria, voltado para o público católico, o mesmo apresentado pelo comunicador da família cristã (Ednaldo Gomes) e do Comunicador da Voz de Ouro (Jorge Ricardo), no horário das 6:30 às 10:00 horas. Todas as quarta feiras, tem a santa missa e seu lar, transmitida pelo programa, diretamente da Igreja do Cristo, localizada em Camaragibe. A Rádio conta também com um Programa que é levado ao ar de segunda a sexta das 13h as 14h denominado, Programa Conexão Total com o Comunicador Show de Audiência da Cidade Valter Cavalcanti.

Ligações externas
 

Guarany AM